

Села:
 Мовчани — Вінницька область, Жмеринський район
 Мовчани — Хмельницька область, Красилівський район
 Мовчани — Харківська область, Харківський район

Село:
 Мовчани — , Мядельський район

Польща 
 Молчани — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.